Prus ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Prus (* 1981), polnische Schauspielerin 
 Bolesław Prus (1847–1912), polnischer Schriftsteller und Publizist
 Łucja Prus (1942–2002), polnische Sängerin
 Mateusz Prus (* 1990), polnischer Fußballtorhüter
 Michael Prus (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Olena Prus (* 1986), ukrainische Badmintonspielerin
 Victor Prus (1917–2017), polnisch-kanadischer Architekt

Siehe auch: 
 Pruss
 Pruß
 Prußen
 Brus, Bruhs, Bruß